Abejones kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Miguel Abejones, ort, Oaxaca, 
 Abejones (kommun), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar